Dallasaurus is een geslacht van uitgestorven reptielen en de voorouder van de mosasauriërs. Het fossiel van de enige soort, Dallasaurus turneri, is 92 miljoen jaar oud (tijdvak Krijt) en werd in 1989 in de Amerikaanse staat Texas gevonden. Pas in 2005 werd Dallasaurus beschreven.

Dallasaurus was ongeveer een meter lang en bewoonde de kustgebieden van wat nu Texas is. Dallasaurus staat tussen de meer basale varaanachtige hagedissen en de echte mosasauriërs in. Het dier heeft nog duidelijke kenmerken van een bewoner van het vasteland, zoals voor- en achterpoten. Bij de mosasauriërs ontwikkelden de poten zich tot vinnen.

Externe link 
 National Geographic News

Uitgestorven reptielen